21-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 19 апреля по 12 ноября 1959 года. Победителем турнира стало московское «Динамо».

Класс «А». Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Заур Калоев («Динамо» (Тб)) — 16 голов в 22 матчах.

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1958 года в классе «Б» проходил в два этапа:

На первом этапе 101 клуб в семи зонах определяли участников финалов (победители каждой зоны).

Были выявлены победители во всех семи зонах класса «Б», однако вступить в борьбу за право войти в класс «А» им не пришлось, так как Федерации футбола СССР, в связи с изменением условий розыгрыша первенства страны в 1960 году, отменила проведение финальной пульки команд класса «Б». Республиканские федерации футбола Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Узбекистана, Украины и Эстонии отобрали своих кандидатов на включение в класс «А» без конкурса. В РСФСР это сделать было чрезвычайно трудно. Право выступать в чемпионате Советского Союза лучшая команда класса «Б» РСФСР должна была завоевать в дополнительном соревновании. Местом встречи претендентов был выбран Грозный, на стадионах которого в начале ноября и состоялись решающие матчи.

Финал РСФСР. Итоговая таблица

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1959 года на football.lg.ua